Thomas Henrichs ist der Name folgender Personen:

* Thomas Henrichs (Fußballspieler) (* 1963), deutscher Fußballtorwart
 Thomas Henrichs (Jurist) (* 1964), deutscher Jurist, seit 2020 Präsident des Oberlandesgerichts Koblenz
 Thomas Henrichs (Schachspieler) (1973–2022), deutscher Schachspieler